Александр Николаевич Дорофеев:
 Дорофеев, Александр Николаевич (род. 1957) — советский футболист, российский тренер.
 Дорофеев, Александр Николаевич (род. 1960) — советский футболист.